

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Snyder – villaggio della Contea di Dodge, Nebraska
 Snyder – città della Contea di Kiowa, Oklahoma
 Snyder – città della Contea di Scurry, Texas
 Snyder - township della contea di Blair, Pennsylvania
 Snyder - census-designated place della contea di Morgan, Colorado

Persone 
 Gary Snyder – poeta statunitense
 Zack Snyder – regista statunitense